Isaac Mendez è un personaggio della serie televisiva Heroes, interpretato da Santiago Cabrera e doppiato da Christian Iansante.

Biografia

Prima stagione - Volume uno: Genesi
Isaac Mendez è un pittore tossicodipendente che vive a New York, ed ex fidanzato di Simone Deveaux. I quadri di Isaac ritraggono persone reali in situazioni ordinarie (come l'ingresso in un palazzo o un bacio sotto la pioggia) e straordinarie (ad esempio una ragazza che si risveglia con il petto aperto su un tavolo all'obitorio o un uomo che prende spontaneamente fuoco), ma hanno comunque un discreto successo. La caratteristica comune di tutti i suoi quadri è che l'avvenimento descritto si avvera. Il suo potere infatti consiste proprio nel predire il futuro attraverso i disegni, che effettua in stato di incoscienza. Isaac è anche l'autore del fumetto 9th Wonders!, che Hiro Nakamura legge in Giappone, scoprendo il suo destino. Anche i fumetti pubblicati infatti, narrano eventi futuri, compresi quelli che riguardano i vari "heroes" sparsi per il mondo. Per questo Hiro cerca, invano, di contattarlo.

Nel corso dei suoi studi, anche Mohinder Suresh, insieme a Peter Petrelli, cercano di mettersi in contatto con lui, inizialmente invano. Poi sarà Peter a conoscerlo e, attraverso i suoi quadri, scoprire il suo destino: salvare la cheerleader che un quadro ritrae uccisa e New York da una potente esplosione. Peter e Isaac alla fine si scontrano per gelosia, infatti entrambi sono innamorati di Simone, ex fidanzata di Isaac e nuova compagna di Peter. Durante lo scontro, Isaac spara e uccide involontariamente la stessa Simone che era presente. In seguito, Isaac verrà ucciso da Sylar, che gli ruberà il potere.

Poteri e abilità
Il suo potere è la divinazione artistica. È, infatti, in grado di rappresentare il futuro attraverso i dipinti. Per riuscire a manifestare la propria abilità (almeno, inizialmente) deve essere sotto l'effetto di droghe. In seguito imparerà a controllare meglio il suo potere usandolo anche senza ricorrere a droghe.

Mendez, Isaac
Mendez, Isaac